Grupo Marsans — частный испанский консорциум деятельность которого — туристический бизнес. Его филиалы находятся в Испании, Франции, Италии, Бразилии, Мексике, Венесуэле и Аргентине. Компания основана в 1910 году в Мадриде. Grupo Marsans была филиалом компании Autobuses Urbanos del Sur.

Консорциум-партнер компаний Air Comet и SAS. Также в собственности компании были Aerolíneas Argentinas и своя внутренняя вспомогательная авиакомпания Austral Líneas Aéreas. В 2001 году Aerolíneas Argentinas и Austral Líneas Aéreas были приобретены у компании SEPI, вплоть до 2008 года когда Aerolíneas Argentinas и Austral Líneas Aéreas были национализированы.

См. также 
 Aerolíneas Argentinas
 Air Comet
 Austral Líneas Aéreas
 Spanair
 Scandinavian Airlines

Примечания 

Компании Испании
Туристические компании